Garegino I Restúnio () foi um nobre armênio da família Restúnio do , ativo no tempo do rei  . Em 338, ajudou  a lidar com a invasão de Sanatruces, chefe dos masságetas e alanos, e a revolta independentista de Bacúrio, vitaxa de Arzanena.

Bibliografia 

 

 

Armênios do século IV
Família Restúnio
Generais de Cosroes III da Armênia